El término Albarracín puede referirse a:

Lugares 
Albarracín, municipio de la provincia de Teruel, en España.
Catedral del Salvador de Albarracín, templo religioso situado en Albarracín.
Diócesis de Teruel y Albarracín, división administrativa de la Iglesia católica en España.
Señorío de Albarracín, institución feudal de los siglos XII y XIII en este lugar.
Sitio de Albarracín, batalla librada en Albarracín en el año 1284.
Taifa de Albarracín, reino de taifa con capital en Albarracín.
Túnel de Albarracín, paso subterráneo bajo la localidad de Albarracín.

Sierra de Albarracín, comarca a la que pertenece el municipio de igual nombre. Otros municipios de esta comarca, que contienen el término "Albarracín", son:
Frías de Albarracín.
Gea de Albarracín.
Monterde de Albarracín.
Noguera de Albarracín.
Torres de Albarracín.

Monte Albarracín, que separa las localidades de El Bosque y Benamahoma en la provincia de Cádiz

El Albarracín, zona residencial del municipio de San Roque (Cádiz), España.
Fandango de Albarracín, baile típico de San Roque y de Castellar de la Frontera, que toma su nombre de esta zona.

Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, distrito de la provincia de Tacna, Perú.
Distrito de Héroes Albarracín, distrito de la provincia de Tarata, Perú.

Personas 
Alejandro Albarracín, actor español.
Camilo Andrés Suárez Albarracín, ciclista colombiano.
Catalina Inés Acosta Albarracín, periodista colombiana.
César Albarracín, actor argentino.
Gregorio Albarracín, militar peruano.
Ignacio Lucas Albarracín, protector de animales argentino.
Jose Justo Regis de Santa Maria de Oro y Albarracín, sacerdote argentino.
Josefina Albarracín, escultora colombiana.
Paulo Albarracín, futbolista peruano.
Pedro de Lugo Albarracín, escultor colombiano.
Santiago Albarracín, militar argentino.
Santiago Juan Albarracín, escritor argentino.
Sergio Albarracín, alias Elphomega, músico español.